

Culture et société 
 Almeida Theatre est un théâtre situé à Londres (Royaume-Uni), fondé en 1980.
 Tony Almeida est un personnage du feuilleton télévisé 24 Heures chrono.

Patronyme 

 André Almeida (1990-), footballeur portugais ;
 André Almeida (1992-), cycliste brésilien ;
 Aristóbulo Istúriz Almeida (1946-2021), enseignant et homme d'État vénézuélien ;
 Carlos Almeida (né en 1976), basketteur angolais ;
 Charly d'Almeida (né en 1968), peintre et sculpteur béninois ; 
 Cleia Almeida (1982-), actrice portugaise ;  
 Damião Vaz d'Almeida (né en 1951), homme politique santoméen ;
 Éliane d'Almeida (née en 1940), actrice française ;
 Fabrice d'Almeida (né en 1963), historien français ;
 Fernando d'Almeida (né en 1955), critique littéraire camerounais ;
 Francisco José de Lacerda e Almeida (1753-1798), mathématicien, géodésien, astronome, géographe explorateur portugais ;
 Gilberto Almeida (1928-2015), peintre équatorien ;
 Helena Almeida (1934-2018), photographe et artiste visuelle portugaise ;
 Horacio d'Almeida (né en 1988), joueur de volley-ball français ;
 Hugo Almeida (né en 1984), footballeur portugais ;
 Ivan Almeida (né en 1989), joueur cap-verdo-portugais de basket-ball ;
 João Almeida (né en 1998), coureur cycliste portugais ;
 José Manuel Lello Ribeiro de Almeida (1944-2016), est un homme politique portugais ;
 José de Almeida e Vasconcelos Pinto Coelho (né en 1960), homme politique portugais ;
 José Sebastião d'Almeida Neto (1840-1920), prélat portugais ;
 Joseph-Charles d'Almeida (1822-1880), physicien français ;
 Juan Almeida (1927-2009), homme politique et révolutionnaire cubain ;
 June Almeida, virologue écossaise ;
 Laurindo Almeida (1917-1975), guitariste brésilien ;
 Leonel Almeida (né en 1952), chanteur cap-verdien ;
 Luís de Almeida (1525-1583), prêtre jésuite portugais, chirurgien et missionnaire au Japon, fondateur du premier hôpital au Japon (Oita) ;
 Luiza Almeida (née en 1991), cavalière brésilienne ;
 Michaël D'Almeida (né en 1987), coureur cycliste français ;
 Myriam Dossou D'Almeida (née en 1967), femme politique togolaise ;
 Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira (1998-), footballeur portugais ;
 Pierre Camena d'Almeida (1865-1943), géographe français ;
  ;
 Teresa Almeida (née en 1988), joueuse angolaise de handball ;
  (né en 1991), pratiquant de MMA brésilien ;
 Tiago Almeida (2001-), footballeur portugais ;
 Xane d'Almeida (né en 1983), basketteur français.

Toponyme 

 Almeida, une ville et municipalité du district de Guarda, au Portugal ;
 , une paroisse civile portugaise, qui a donné son nom à la municipalité d'Almeida ;
 Almeida, une municipalité du département de Boyacá, en Colombie ;
 Almeida de Sayago, une commune de la province de Zamora, en Espagne ;
 Magalhães de Almeida, une municipalité de l'État du Maranhão, au Brésil.